Ема Радукану је савладала Лејлу Фернандез у финалу са 6 : 4, 6 : 3 и на тај начин је освојила титулу у појединачној женској конкуренцији на Отвореном првенству САД 2021. године, последњем гренд слему у тениској сезони. Радукану је постала прва тенисерка која је кроз квалификације стигла до титуле на неком гренд слем туниру као и прва тенисерка која је кроз квалификације успела доћи до полуфинала Ју-ес опена. Такође је постала прва британска тенисерка која је изашла као победница неког гренд слема још од Вирџиније Вејд, освајачице Вимлбдона 1977. године, и друга тенисерка која је освојила Ју-ес опен на свом првом учешћу на том турниру после Бјанке Андреску, победнице издања из 2019. године. Са својих осамнаест година, Радукану је најмлађа шампионка неког гренд слема још од Марије Шарапове, која је као седамнаестогодишњакиња била победница Вимблдона 2004. године. Као играчица која је била 150. на ВТА ранг-листи, такође је постала најниже рангирана тенисерка која је освојила гренд слем још од Ким Клајстерс, победнице издања из 2009. године. Радукану је освојила титулу а да није изгубила нити један сет током трајања турнира, укључујући и квалификациону фазу. Такође није одиграла тај-брејк ни у једном сету. Ово јој је била прва титула у синглу на ВТА туру; четврта је тенисерка у Опен ери чија јој је прва титула у синглу била гренд слем титула.

Наоми Осака је бранила титулу шампионке као прошлогодишња победница. Изгубила је од Фернандез у трећем колу.

Први пут су се у финалу гренд слема још од финала Вилијамс—Хингис на Ју-ес опену 1999. среле тенисерке које су биле у тинејџерском добу. Ово је било прво финале неког гренд слем турнира у женском синглу у Опен ери у коме финалисти истовремено нису били и носиоци. После завршетка турнира, Радукану и Фернандез су ушле на списак најбољих тридесет тенисерки на ВТА ранг-листи. Фернандез је успела да као најмлађа играчица савлада троје тенисерки које су биле сврстане у пет најбољих носилаца на турниру што никоме није пошло за руком откако је исто то остварила Вилијамс 1999. године.

Ово је био први гренд слем од Ролан Гароса 2011. године и први Ју-ес опен од 2003. године на коме ниједна од сестара Вилијамс није учествовала. Овогодишњи Ју-ес опен је такође био последњи гренд слем на коме је играла некадашња шеста играчица света Карла Суарез Наваро која је испала у првом колу од Данијеле Колинс.

Ниједан од двадесет најбољих носилаца на турниру није изгубио пре трећег кола што се први пут догодило откад је уведен формат од тридесет и два носиоца на Вимблдону 2001. године. Порази који су доживеле Каролина Плишкова и Барбора Крејчикова у четвртфиналу омогућило је сигурно учествовање дебитаната у финалу гренд слема (то су на крају биле Радукану и Фернандез). Поразом чешких представница у четвртфиналу такође се први пут од 2014. године догодило да се осам различитих играчица надметало у сва четири финала гренд слем турнира у истој сезони.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Остали учесници

Специјалне позивнице

Квалификације

Срећни губитници

Заштићено рангирање

Напомене

Види још 
 Отворено првенство САД у тенису 2021 — мушкарци појединачно

Референце 

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно
Отворено првенство САД у тенису 2021.